Geoff Cooke ist der Name folgender Personen:

* Geoff Cooke (Rugbyspieler) (* 1941), englischer Rugby-Union-Spieler und -Trainer 
 Geoff Cooke (Radsportler) (* 1944), britischer Radrennfahrer und Radsporttrainer